

Persone

Istomin
Denis Istomin (1986) tennista uzbeko di origini russe
Eugene Istomin (1925-2003) – pianista statunitense
Jurij Istomin (1944-1999) – calciatore sovietico
Vladimir Istomin (1809-1855) – ammiraglio russo

Istomina
Marija Istomina (1997) – fondista russa